Карл Николаус Фраас (; 6 сентября 1810, Раттельсдорф, Бавария, — 10 ноября 1875, Нойфрайман близ Мюнхена, Германская империя) — немецкий ботаник и агроном.

Биография 
В качестве придворного садового инспектора поселился в 1835 году в Афинах, где в 1836 году получил также кафедру ботаники в университете. В 1837 году стал директором Королевского сада. В 1842 году он был уже преподавателем сельскохозяйственной и ремесленной школы во Фрейзинге, затем инспектором в Центральной сельскохозяйственной школе в Шлейсгейме, в 1847 году — профессором сельского хозяйства в Мюнхене и в 1851 году — директором Центрального ветеринарного училища. Фраас много лет был письмоводителем Баварского сельскохозяйственного общества, из которого в 1864 году вынужден был выйти вследствие политических разногласий. Позднее он удалился в своё поместье Нейфрейман близ Мюнхена. Фраас считается одним из самых выдающихся учёных по сельскому хозяйству XIX века.

Эпонимы 
Вид растений семейства Астровые Achillea fraasii Sch. Bip.

Труды 
Его первые труды были посвящены ботанике, как, напр. (на новогреческ. языке), «Στοιχεία τής βοτανικής» (Афины, 1837 г.) и книги:
 «Synopsis plantarum florae classicae» (Мюнхен, 1845);
 «Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag zur Geschichte beider» (Landsh., 1847).

Из его более поздних сельскохозяйственных сочинений следует назвать:
 «Historischencyclopaed. Grundriss der Landwirtschaftslehre» (Штутгарт, 1848);
 «Geschichte der Landwirtschaft» (увенчано премией, Прага, 1851);
 «Geschichtliche Uebersicht der Fortschritte der landwirtschaftlichen Erkentnisse in den letzten 100 Jahren» (Прага, 1851—52);
 «Schule des Landbaues» (5 изд., Мюнхен, 1871);
 «Bayerns Rinderrassen» (там же, 1853);
 «Die Natut der Landwirtschaft» (там же, 1857);
 «Buch der Natur für Landwirte» (там же, 1860);
 «Die künstliche Fisenerzeugung» (там же, 1854);
 «Die Ackerbaukrisen und ihre Heilmittel» (Лиц., 1866);
 «Geschichte der Landbau und Forstwissenschaft seit dem XVI Jahrhundert» (Мюнхен, 1866);
 «Das Wurzelleben der Kulturpflanzen» (2 изд. Берлин, 1872);
 «Dorfgeschichten» (Мюнхен, 1870).

В 1862 году в Мюнхене основал сельскохозяйственный еженедельник Schranne.

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Агрономы Германии
Агрохимики Германии
Ботаники по алфавиту